Ципп, циппус ( пирамидальный столб) — этрусское надгробное украшение в виде конуса, крыши или плиты.

Циппи, как правило, имели кубическую, яйцеобразную, сферическую или цилиндрическую форму.

Так называемый «:it:Cippus Abellanus» (на осканском языке), как и «Cippus Peru Sinus» не имеют могильного камня. Последний содержит техт из 46 строчек и ста слов — соглашение между двумя семьями о земельной границе.

Карфагинские циппи имеют основание в форме египетских стел, которые тоже иногда называются циппи (например, «» в Британском музее).
Пунические циппи можно найти в Северной Африке, а также в Сардинии (Кальяри, Тети, Фаррос), в Сицилии (Моциа) и Испании (Уэльва и Кастельдефельс, Барселона).

Важное значение для науки имеет мальтийские ) с финикийскими и греческими надписями. Они позволили впервые расшифровать финикийский алфавит.

Примечания

См. также 
 Стела
 Канопа

Ссылки 
 Эллен Макнамара Этруски. Быт, религия, культура
 ИСКУССТВО ЭТРУСКОВ.

Литература 
 
 Martin Blumhofer: Etruskische Cippi. Untersuchungen am Beispiel von Cerveteri. Böhlau, Köln 1993, ISBN 3-412-06993-0 (Arbeiten zur Archäologie) .

Археологические артефакты
Археологические артефакты по типу
Эпиграфика
Первобытное искусство
Надгробные памятники